

Кременчуг — село у складі Тайиншинського району Північно-Казахстанської області.

Кременчуг — село в Каушенському районі (або в складі м. Дністровськ ПМР).
 Кременчуг — село в районі Сорока.

Див. також 
 Кременчук (значення)